Cette page contient les pages d'homonymie de Marécage, Marécages et Le Marécage.

Un marécage est une étendue de terrain humide ayant un couvert arbustif sur une partie de sa superficie.

Forme Marécage 
Marécage peut aussi désigner :
 marécage, en physique, des théories physiques efficaces à basse énergie qui ne sont pas compatibles avec la théorie des cordes, contrairement au paysage de la théorie des cordes des théories compatibles.

Voir aussi 
 Marécage boisé, une peinture à l'huile () de Jacob van Ruisdael conservée au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg
 Marécage de Kuk, un site archéologique en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Forme Marécages 
Marécages peut désigner :
 Marécages, un film québécois de Guy Édoin, sorti en 2011.

Voir aussi 
 Marécages de Zoigê, en Chine, les plus larges marécages de haute altitude au monde.

Forme Le Marécage 

 Le Marécage, un film soviétique réalisé par Grigori Tchoukhraï, sorti en 1977 ;
 Le Marécage, un manhwa de Choi Kyu-sok, paru en 2005 ;
 Le Marécage, un téléfilm anglais de 2006 ;
 Le Marécage, un tableau ;
 Le Marécage, un roman.